

Codici
 MKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Makemo (Polinesia Francese)

Chimica
 MKP – abbreviazione del fosfato monopotassico